Пестинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Пестинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Пестинская — деревня в Дедовичском районе Псковской области.